Regionalliga 1990/91 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1990/91
 Handball-Regionalliga West 1990/91